Il doppio del torneo di tennis Grand Prix de Tennis de Toulouse 1988, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitori Tom Nijssen e Ricki Osterthun che hanno battuto in finale Mansour Bahrami e Guy Forget 6-3, 6-4.

Teste di serie 

 Jeremy Bates /  Michael Mortensen (primo turno)
 Kelly Jones /  Michiel Schapers (primo turno)

 Tomáš Šmíd /  Milan Šrejber (semifinali)
 Marcelo Filippini /  Diego Pérez (quarti di finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Grand Prix de Tennis de Toulouse 1988